Por Bradford pode estar à procura de:

Localidades
Canadá
 Bradford (Ontário)

Estados Unidos da América
 Condado de Bradford
 Bradford (Arkansas)
 Bradford (Illinois)
 Bradford (Ohio)
 Bradford (Pensilvânia)
 Bradford (Tennessee)

Reino Unido
 Bradford (Devon)
 Bradford (Grande Manchester)
 Bradford (Northumberland)
 Bradford (West Yorkshire)

Ver também
 
 Bradford Dillman
 Bradfordsville
 Bradfordwoods

Desambiguação